Gorre (Haute-Vienne), een gemeente in het Franse departement Haute-Vienne
Gorre (Beuvry), een gehucht in de Franse gemeente Beuvry in het departement Pas-de-Calais
Arthy Gorré, een Surinaams militair
Dean Gorré, een Nederlands voetballer en voetbaltrainer
Kenji Gorré, een Nederlands voetballer